Săpunari se poate referi la:
Săpunari, Argeș
Săpunari, Călărași